Bristol City FC (celým názvem: Bristol City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě City of Bristol, jenž má zároveň statut samostatného ceremoniálního hrabství. Založen byl v roce 1894 pod názvem Bristol South End FC. Od sezóny 2015/16 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Ashton Gate s kapacitou 27 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1894 – Bristol South End FC (Bristol South End Football Club)
 1897 – Bristol City FC (Bristol City Football Club)

Získané trofeje 

 EFL Trophy ( 3× )
 1985/86, 2002/03, 2014/15
 Welsh Cup ( 1× )
 1933/34
 Anglo-Scottish Cup ( 1× )
 1977/78

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Finále: 1908/09
 EFL Cup
 Semifinále: 1970/71, 1988/89
 EFL Trophy
 Vítěz: 1985/86, 2002/03, 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1896–1897: Western Football League (Division One)
 1897–1901: Southern Football League (Division One)
 1901–1906: Football League Second Division
 1906–1911: Football League First Division
 1911–1922: Football League Second Division
 1922–1923: Football League Third Division South
 1923–1924: Football League Second Division
 1924–1927: Football League Third Division South
 1927–1932: Football League Second Division
 1932–1955: Football League Third Division South
 1955–1960: Football League Second Division
 1960–1965: Football League Third Division
 1965–1976: Football League Second Division
 1976–1980: Football League First Division
 1980–1981: Football League Second Division
 1981–1982: Football League Third Division
 1982–1984: Football League Fourth Division
 1984–1990: Football League Third Division
 1990–1992: Football League Second Division
 1992–1995: Football League First Division
 1995–1998: Football League Second Division
 1998–1999: Football League First Division
 1999–2004: Football League Second Division
 2004–2007: Football League One
 2007–2013: Football League Championship
 2013–2015: Football League One
 2015–2016: Football League Championship
 2016– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1894
Sport v Bristolu